Альто-Анеу (, , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пальярс-Собира. Занимает площадь 217,76 км². Население — 446 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 155 км.

История
Город основан в 1970 году.

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Centre de Natura de les Planes de Son

Муниципалитеты Льейды